Харамия може да се отнася за:
 Хайдута – връх в Рила, наричан до 1989 година Харамията
 Распер – вид лъчеперка от семейство Шаранови